Por capitão do mato (sem hífen) pode estar à procura de:
Capitão do mato, no Brasil, encarregado de recapturar os escravos fugidos

Por capitão-do-mato (com hífen) pode estar à procura de algum animal ou planta assim conhecido:
Planta 
Purga-de-caboclo, uma trepadeira 
Chá-de-frade, um arbusto 

Animal
Morpho achilles e Morpho helenor, borboletas neotropicais.
Cobra-chata, uma serpente
Trogon viridis, uma ave
Cri-crió, uma ave

Desambiguações de biologia